Влох — українське прізвище.

 Влох Дмитро Святославович (* 1983) — український танцюрист, що здобув рекордну кількість перемог в Національному Чемпіонаті (43).
 Влох Михайло Олексійович (1896—1978) — поручик австрійської армії, січовий стрілець, керівник служби зв'язків 2-го корпусу УГА.
 Влох Орест-Степан Григорович (* 1934 — † 2009) — український фізик і громадсько-політичний діяч, професор
 Влох Ростислав Орестович (* 1964) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізичної оптики
 Влох Ірина Йосипівна (* 1941) — український учений-психіатр

Див. також 
 Волошин
 Волох

Українські прізвища